Strophedra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1854. Strophedra ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Strophedra